

Verbo inglese 
"Got" è il participio passato "to get" to get significa ottenere/ricevere quindi "got" significa ottenuto/posseduto/ricevuto. A sua volta "got" è il rafforzativo di "have"

Sigle 
 Game of Thrones – serie televisiva nota in Italia come Il Trono di Spade
 Giudice onorario di tribunale
 Gruppi di orazione teresiana

Biologia 
 GOT – aspartato transaminasi, enzima simile all'alanina transaminasi

Codici 
 GOT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Landvetter di Göteborg (Svezia)
 got – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gotica

Persone 
 François Jules Edmond Got (1822-1901) – attore francese